Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Nicklas Kulti che hanno battuto in finale Scott Davis e Kelly Jones 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Byron Black /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (campioni)

 Sandon Stolle /  Cyril Suk (semifinali)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1997
ATP Tour 1997